Джордж Го́дфри Уи́лер (; 31 января 1873 — 13 апреля 1915) — британский офицер. Награждён крестом Виктории, высочайшей и наиболее престижной наградой за храбрость, которую могут получить военные Великобритании и Британского содружества.

Биография 
Получил образование в .

Был майором  Британской Индийской армии в ходе Первой мировой войны. 12 апреля 1915 года при Шаиба, в Месопотамии, повел свой эскадрон в попытке захватить флаг, который находился в центре вражеского отряда, который обстрелял один из его отрядов. Он двинулся вперед, атаковал вражескую пехоту уланами, а затем отступил, чтобы артиллерия смогла нанести по ним удар. 13 апреля 1915 года майор Уилер повел свой эскадрон в атаку на северный холм. Его видели далеко впереди от своей группы, скачущим прямо на вражеское знамя. В ходе атаки был убит. Ему было 42 года. За этот подвиг он получил Крест Виктории.

Ссылки 
 :en:Monuments to Courage (David Harvey, 1999)
 :en:The Register of the Victoria Cross (This England, 1997)
  Профиль майора Уилера

Примечания 

Награждённые крестом Виктории
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры креста Виктории в Первой мировой войне